Илийское сражение (1730 год) — современные казахстанские публицистические источники называют его одним из крупнейших сражений казахско-джунгарской войны. В этой битве Казахи в меньшестве отдержали победу над джунгарами.

В 1723 году хан Джунгарского ханства Цэван-Рабдан совершил успешные набеги на казахские земли, результатом которых стал переход под джунгарский контроль обширных территорий Семиречья, установление джунгарами контроля над городами Ташкентом и Туркестаном. В современной казахстанской историографии принято считать, что военные действия проходили на территории 200 км . В вассальную зависимость от джунгар перешли также Ходжент и Самарканд. В 1725 году джунгары разгромили каракалпаков. В 1727 году Цэван-Рабдан умер и власть унаследовал Галдан-Цэрэн.

Примечания 

Казахско-джунгарская война